Verbindungsbahn (spoor), type spoorlijn in Duitsland
Verbindungsbahn (Wenen), verbindungsbahn in Wenen, bestaande uit twee specifieke spoorlijnen
Verbindungsbahn (Aichinger), literair werk van Ilse Aichinger